Manoli steht für 

die Berliner Zigarettenfabrik Manoli
den Künstlernamen Manoli des polnischen Schauspielers Marion Alma (1860–1945)